Košarac ist der Familienname folgender Personen:
 Dejana Košarac (* 1994), bosnische Biathletin und Skilangläuferin
 Goran Košarac (* 1995), bosnischer Biathlet und Skilangläufer
 Nemanja Košarac (* 1989), bosnisch-herzegowinischer Biathlet
 Tanja Karišik-Košarac (* 1991), bosnisch-herzegowinische Biathletin und Skilangläuferin